Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1991/92 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die Schachbundesliga der Frauen 1991/92 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpfte kein einziger Verein das Meldekontingent komplett aus. Rotation Berlin begnügte sich mit der Meldung von 8 Spielerinnen, während Motor Weimar und Buna Halle 19 Spielerinnen meldeten. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Rotation Berlin kam mit 7 Spielerinnen aus, während beim Hamburger SK die meisten Spielerinnen mindestens einen Wettkampf bestritten, nämlich 10. Insgesamt wurden 100 Spielerinnen eingesetzt, von denen 32 alle Partien spielten.

Pro Wettkampf durfte ein Verein maximal zwei Ausländerinnen einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von dem Recht Gebrauch. Insgesamt wurden 8 Ausländerinnen eingesetzt, von denen mit Ljudmila Saizewa, Waleria Kalinitschewa und Marina Sokolowa (die ab Januar 1992 unter dem Namen Marina Olbrich für Deutschland gemeldet war) drei aus der Sowjetunion stammten, mit Jordanka Mičić und Milka Ankerst zwei aus Jugoslawien und je eine aus Ungarn (Ildikó Mádl), Bulgarien (Wera Pejtschewa) und Frankreich (Gabriele Winkler).

Mit 9,5 Punkten aus 11 Partien waren Wera Pejtschewa (Hamburger SK) und Waleria Kalinitschewa (Lasker Steglitz) am erfolgreichsten, einen halben Punkt weniger erreichten Marion Heintze (Lasker Steglitz) und Brigitte Burchardt (Rotation Berlin), wobei Heintze 10 Partien spielte, Burchardt 11. Als einzige Spielerin erreichte Ildikó Mádl (TSV Schott Mainz) 100 %, allerdings spielte sie nur zwei Partien.

Als älteste Spielerin der Saison wurde Carola Blank (* 1925) beim Krefelder SK Turm eingesetzt, die jüngsten eingesetzten Spielerinnen waren die 1977 geborenen Claudia Meißner und Claudia Eckhardt (beide Buna Halle).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben. Da die DWZ erst zum 1. Januar 1993 flächendeckend eingeführt wurde, kann es sich bei einigen DWZ um umgerechnete Ingo-Zahlen handeln.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1991; BUL = Bulgarien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, URS = Sowjetunion, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

Hamburger SK

Post SV Dresden

SV Chemie Guben

BSG Motor Weimar

SC Bessenbach

SV 1920 Hofheim

TSV Schott Mainz

Spielvereinigung Leipzig 1899

VdS Buna Halle

Lasker Steglitz

SSV Rotation Berlin 

Anmerkungen:

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Einzelergebnisse des Stichkampfs um den Klassenerhalt zwischen dem VdS Buna Halle und dem Krefelder SK finden keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse des Wettkampfs lauten:

 Otilia Gant hieß später Otilia Jahn.
 Marina Sokolowa hieß später Marina Olbrich.
 Petra Feustel hieß ab der Saison 1992/93 Petra Feibert.
 Wera Peitschewa hieß ab der Saison 1992/93 Vera Peitschewa-Jürgens.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1992. Edition Marco, Berlin 1991, ISBN 3-924833-21-4.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1991
Schach 1992